Bódogh János (1809–1880) református lelkész
 Bódogh János (1852–1918) posta- és távirdai felügyelő, gyorsírástanár